ASAS  est un sigle ou un acronyme, pouvant désigner :

Sigle anglophone
 All Sky Automated Survey (ASAS, créé en collaboration avec Grzegorz Pojmański)
 All-Steinway Accredited School, par exemple Durham School
 American Society of Animal Science
 Australian scale for Asperger's syndrome
 Airborne Separation Assistance System, ou Système d'assistance à la séparation des aéronefs, promue par EUROCONTROL (Cf. aussi Airborne Precision Spacing)

En portugais

Titre 

 Ásas de Águia, Album de musique (1997) de Damares

Divers 
 Ásas da Beira, Rádio (Liste de stations de radio portugaises)
 Ásas de Ouro, Écoles de samba du Rio Grande do Sul,
 , Patrouille acrobatique, Force aérienne portugaise

Abréviation turque
 Stadium Yenikent ASAŞ

Homonymie d'acronyme